Die Fotbollsallsvenskan 1956/57 war die 33. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 1956 und endete am 5. Juni 1957.

Vorjahresmeister IFK Norrköping konnte den Titel verteidigen und holte zum achten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal. Die Liga wurde deutlich dominiert und Vizemeister Malmö FF wies am Ende der Spielzeit sieben Punkte Rückstand auf. Västerås SK und Hammarby IF mussten in die Zweitklassigkeit absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Meister IFK Norrköping stellte auch den Torschützenkönig. Harry Bild gelangen während der Spielzeit 19 Tore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1956
Fußballsaison 1956/57